Ла Магдалена има више значења:

 Ла Магдалена (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Магдалена (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Магдалена (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Магдалена (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Магдалена (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Магдалена (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Магдалена, Фреснедо, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Магдалена (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Магдалена (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Магдалена (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Магдалена, Магдалена де Ортиз (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Магдалена (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Магдалена (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Магдалена (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Магдалена, Каситас Бланкас (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Магдалена (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Магдалена (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Магдалена, Лос Баранкос (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Магдалена, Потреро дел Буро (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Магдалена, Сан Хосе Ехидал (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Магдалена (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Магдалена (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Магдалена, Ес-Асијенда де ла Магдалена (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Магдалена (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Магдалена (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Магдалена (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Магдалена (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Магдалена (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Магдалена (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Магдалена (Сан Бартоло Којотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Магдалена (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Магдалена (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Магдалена (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Магдалена (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Магдалена (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Магдалена (Онеј), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Магдалена (Тепеохума), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Магдалена (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Магдалена (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Магдалена (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Магдалена (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Магдалена (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Магдалена (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Магдалена (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Магдалена (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Магдалена (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Магдалена (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Магдалена (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Магдалена (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Магдалена (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Магдалена (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику